Bengt Eriksson kan avse någon av följande personer:
Bengt Eriksson Ribbing (1609–1653), landshövding i Jönköpings län
Bengt Ericson (1920–1998), konstnär
Bengt Eriksson (företagsledare) (1926–2019)
Bengt Eriksson (nordisk kombinationsåkare) (1931–2014), känd som "Silver-Bengt"
Bengt Eriksson (kristen låtskrivare), född 1945
Bengt Eriksson (kulturjournalist), född 1947, journalist, författare samt musiker i Låt 3:e örat lyssna in & 3:e benet stampa takten
 Bengt Eriksson (Skällsnäsätten)
 Bengt Eriksson (översättare), född 1949, tolk och översättare